

Lokalizacje

Austria 
 Freyung – plac w Wiedniu

Niemcy 
 Freyung – miasto w kraju związkowym, w powiecie Freyung Grafenau
 Freyung-Grafenau – powiat w kraju związkowym Bawaria

Zobacz też 
 Freihung
 Freiung